La estación de Rubí puede referirse a:

Estación de Rubí (FGC): Estación de las líneas S1 y S7 de la línea Barcelona-Vallés de Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña en la provincia de Barcelona.
Estación de Rubí (Rodalies de Catalunya): Estación de la línea R8 de Cercanías de la provincia de Barcelona.